

Patronyme
 Lukasz Piszczek, (1985- ), est un footballeur polonais. 
 Renata Piszczek, (1969-), est une grimpeuse polonaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme